Шкуро Андрій Григорович (7 (19) лютого 1886, станиця Пашківська, Кубань — 16 січня 1947, Москва) — кубанський козак українського походження, командувач Кубанського козацького війська Кубанської Народної Республіки, генерал-лейтенант Кубанської армії, голова резерву козачих кубанських військ Вермахту.
 Шкуро Юрій Володимирович  (нар. 20 червня 1982, Херсон) — український шахіст, гросмейстер (від 2009), тренер.